Object Management Group
 Organisme modificat genèticament
 "Oh My God" ("Oh, Déu meu" en català), expressió de sorpresa en anglès, abreujada als xats i fòrums d'internet mitjançant les sigles OMG.